Sumersión puede referirse a:

 La acción de sumergirse o permanecer bajo el agua, véase buceo y submarinismo.
 En geología, sumersión es la desaparición de un terreno bajo un manto de sedimentos.
 En matemáticas, la sumersión es una propiedad de ciertas funciones.
 Taburete de sumersión, mecanismo de tortura.
 En medicina legal, se prefiere el término sumersión al de ahogamiento, popularmente más generalizado.